Ахар (; ) — город в северо-западном Иране в провинции Восточный Азербайджан, административный центр шахрестана Ахар.

География 
Расположен на левом берегу реки Ахарчай (бассейн реки Карасу), на высоте 1325 м над уровнем моря.

Население 
Население по данным переписи 2006 года составляет 85 782 человека.

Народные промыслы 
Кустарное производство ковров.

Источники 

Города Восточного Азербайджана